Slovo Námluvy má více významů:
 primární význam je námluvy – lidské i zvířecí rituály a zvyklosti před pářením
odtud názvy některých uměleckých děl:
 Námluvy (povídka) – povídka Karoliny Světlé
 Námluvy (divadelní hra) – jednoaktová komická činohra Antona Pavloviče Čechova
 Námluvy (Boháč) – opera Josefa Boháče na námět Čechovovy hry
dále též:
 Námluvy Pelopovy – melodram Zdeňka Fibicha na slova Jaroslava Vrchlického, první část trilogie Hippodamie
 Veselé námluvy – opera Jana Maláta